Димитър Иванов може да се отнася за:
 Димитър Иванов (1866 – ?), революционер, деец на ВМОРО и на Илинденската организация, родом от Горно Върбени
 Димитър Иванов (? – 1913), революционер, деец на ВМОРО в Охридско
 Димитър Иванов (1877 – 1949), известен като Елин Пелин, писател
 Димитър Иванов (1894 - 1975), академик, химик, преподавател в Химическия факултет на СУ
 Димитър Иванов (р. 1939), актьор
 Димитър Иванов (р. 1940), професор, философ, заместник-ректор на СУ (1995)
 Димитър Иванов (р. 1951), издател на в. „Земя“, професор, бивш шеф на Шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност
 Димитър Иванов (р. 1957), лекар, депутат в XXXVII и XXXVIII НС
 Димитър Иванов (р. 1966), бригаден генерал
 Димитър Иванов (р. 1970), футболист
 Димитър Иванов (р. 1980), български политик и икономист от ГЕРБ
 Димитър Иванов (р. 1985), актьор
 Димитър Иванов, професор във Великобритания, сред 29-те български икономисти, подписали плана Ран-Ът, бивш съветник на президента Г. Първанов
 Димитър Иванов - (р. 1986), български професионален волейболист, състезател на ВК Сливнишки герой (Сливница)
 Димитър Иванов, български революционер, деец на „Охрана“
 Димитър Иванов (1883 - 1906), деец на ВМОРО